Giovanni Battista Tuveri – filosofo, scrittore e politico italiano
 Igor Tuveri – fumettista, sceneggiatore e regista italiano noto come Igort
 Justin Tuveri – veterano italiano reduce della prima guerra mondiale